Фридрих Георг Вильгельм Кристоф Прусский (; ) — принц Прусский, младший из сыновей кронпринца Вильгельма Прусского.

Биография 
Принц Фридрих — четвёртый ребёнок в семье прусского кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Первые годы жизни принц Фридрих провёл в Данциге, где его отец до конца 1913 года командовал 1-м лейб-гусарским гвардейским полком. Как и его старшие братья, Фридрих с 1925 года получал юридическое и экономическое образование. Первый государственный экзамен на юриста он сдал в 1936 году в Берлинском университете. До 1937 года проживал с родителями в Потсдаме, а затем переехал в Англию и работал в одном из лондонских банков под именем Джордж Мэнсфилд. С началом войны Фридрих был интернирован и депортирован в Канаду. После вмешательства королевы Марии, чей супруг был крёстным принца Фридриха, ему было разрешено вернуться в Англию.

В июле 1945 года Фридрих женился на леди Бриджид Гиннесс (1920—1995), дочери Руперта Гиннесса, владельца пивоваренных заводов Guinness. Начиная с 1951 года Фридрих использовал своё настоящее имя и именовался Фридрихом, принцем Прусским, проживая в поместье Пэтмор-Холл в Хертфордшире. Будучи владельцем винодельческого хозяйства и отеля Schloss Reinhartshausen в Эрбахе, Фридрих регулярно бывал в Германии. Во время одной из таких поездок 54-летний Фридрих утонул в Рейне и был похоронен на фамильном кладбище в Офицерском садике в замке Гогенцоллерн.

Потомки 
В семье Фридриха Прусского родились:
 Фридрих Николай (род. 1946), женился на Достопочтенной Виктории Люсинде Мэнкрофт (дочь ) 27 февраля 1980 года в Лондоне, 4 детей:
 Беатрис Виктория Прусская (род. 10 февраля 1981 г.)
 Флоренс Джессика Прусская (род. 28 июля 1983 г.), 10 мая 2014 года вышла замуж за достопочтенного Джеймса Толлемаша, сына , 1 дочь,
 Августа Лили Прусская (род. 15 декабря 1986 г.)
 Фредерик Николас Стормонт Прусский (род. 11 июня 1990 г.), женился  23 мая 2021 года на Матильде Джонсон,
 Андреас (род. 1947), женился на Александре Блаховой 2 января 1979 года, дочери Франтишека Блахо и Власты Докупиловой, 2 детей:
 Татьяна Бригид Хонор Прусская (род. 16 октября 1980 г.)
 Фридрих Александр Прусский (род. 28 ноября 1984 г.), женился 27 сентября 2020 г. на Анталии Налл-Кейн, дочери 
 Виктория (род. 1952), вышла замуж за Филиппа Альфонса Ахаша (род. 25 марта 1945 г.), сына Жана Ахаша и Жаклин Андрие, 3 мая 1976 г. в Олбери в Хартфордшире, 2 детей:
 Джордж Жан Ахаш (род. 8 июня 1980 г.)
 Фрэнсис Максимилиан Фредерик Ахаш (род. 30 апреля 1982 г.)
 Антония (род. 1955),  вышла замуж за Чарльза Уэлсли, маркиза Дуро, 5 детей:
 Артур Джеральд Уэлсли, маркиз Дуро (род. 31 января 1978), женат с 2005 по 2020 гг на бывшей модели и модном стилисте Джемме Кидд (род. 1974), трое детей
 Леди Хонора Виктория Уэлсли (род. 25 октября 1979), муж с июля 2004 года Орландо Монтегю (род. 1971), младший сын  (род. 1943), 2 детей
 Леди Мэри Луиза Уэлсли (род. 16 декабря 1986)
  (род. 8 октября 1990), учится в Оксфордском университете, 15 июля 2015 года было объявлено о ее помолвке с колумбийским миллиардером , дядей Татьяны Санто Доминго, жены Андреа Казираги. Они поженились в Испании 28 мая 2016 года недалеко от Гранады, 2 детей.
 Лорд Фредерик Чарльз Уэлсли (род. 30 сентября 1992), учится в Итонском колледже
 Руперт (род. 1955), 5 января 1982 г. в Лондоне женился на Зибе Растегар-Джавахери (род. 12 декабря 1954 г.) , дочери Мортеза Растегар-Джавахери и Раби Багай-Кермани, 2 детей:
 Бриджит Элизабет Сорайя Прусская (род. 24 декабря 1983 г.) в Лондоне.
 Астрид Кэтрин Раби Прусская (род. 16 апреля 1985 г.) в Лондоне

Предки

Примечания

Ссылки 
 Принц Фридрих Прусский на сайте preussen.de
 Свадьба Шарлотты Энн Уэсли

Иммигрировавшие в Великобританию из Германии
Утонувшие
Принцы Пруссии